Der Name Neunhof bezeichnet verschiedene Orte und Bauwerke:

 Neunhof (Nürnberg), einen Ortsteil der Stadt Nürnberg
 Neunhof (Lauf an der Pegnitz), einen Ortsteil der Stadt Lauf an der Pegnitz
 Neunhofer Forst, ein gemeindefreies Gebiet nördlich von Nürnberg im Sebalder Reichswald
 das Schloss Neunhof in Nürnberg

Siehe auch:
 Neuhof
 Neuenhof
 Neuenhofe
 Neuhoff
 Neunhofen
 Neunhoffen